Niemcy:
 Kreis Bergen – dawny powiat w latach 1952-1955
 Kreis Bergen – była nazwa dawnego powiatu w latach 1818-1952
 Kreis Bergen in Rügen – była nazwa dawnego powiatu w latach 1818-1952

Zobacz też:
 Bergen